

Списък на треньорите на ЦСКА

Най-добрите треньори за 60-годишнината на ЦСКА 
Най-добрите треньори на ЦСКА за периода 1948 – 2008 г. са определени чрез гласуване в официалния сайт на ЦСКА (cska.bg). В гласуването имаха възможност да се включат всички фенове на отбора. Треньорите са подредени спрямо гласовете подадени за тях.

 1. Крум Милев – 11 пъти шампион; 4 Купи на Съветската армия; 1 четвъртфинал за КЕШ (1957).
 2. Аспарух Никодимов – 5 пъти шампион; 2 Купи на България; 1 полуфинал за КЕШ (1982).
 3. Манол Манолов – 4 пъти шампион; 3 Купи на Съветската армия; 1 Купа на България.
 4. Димитър Пенев – 3 пъти шампион; 4 Купи на България; 3 Купа на Съветската армия; 2 Суперкупи на България; 1 полуфинал за КНК (1989); Треньор №1 за ХХ век.
 5. Стоян Орманджиев – 2 пъти шампион; 1 Купа на Съветската армия; 1 полуфинал за КЕШ (1966).
 6. Стойчо Младенов – 2 пъти шампион.
 7. Константин Николов – Замората – Спечелил първата шампионска титла (1948). Първи треньор на ЦСКА.

Вижте също 
 Списък на треньорите в българския професионален футбол

Източници

Външни препратки 
 Треньори на ЦСКА в сайта fccska.com

 
ЦСКА